Dume steht für:
 Dume (Bezirk), Verwaltungseinheit in Kamerun während der deutschen Kolonialherrschaft
 Dume (Braga), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Braga, Portugal
 Dumes, Gemeinde im Département Landes, Frankreich, auf Gaskognisch 
 Dume, ehemalige Station in Kamerun zur deutschen Kolonialzeit, siehe Doumé (Kamerun)

Dume ist der Familienname folgender Personen:
 Henning Dume (* 1979), deutscher Basketballspieler
 Petrit Dume (1920–1975), albanischer General und Politiker

Siehe auch:
 Doumé